Il grande sonno (The Big Sleep) – romanzo del 1939 di Raymond Chandler
 Il grande sonno (The Big Sleep) – film del 1946 diretto da Howard Hawks
 Marlowe indaga (The Big Sleep) – film del 1978 diretto da Michael Winner